IL Sandviken é um clube de futebol da Noruega fundado em 1945. Sua sede fica em Bergen.

A equipe de futebol masculina disputa atualmente a terceira divisão nacional.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1945
Clubes de futebol da Noruega